Naceur Bedoui – ex calciatore tunisino
 Noureddine Bedoui – politico algerino
 Rami Bedoui – calciatore tunisino